SRP eller srp har flere betydninger:
 Studieretningsprojekt
 Secure Remote Password protocol
 System restore point